Agnietenstraat (Arnhem)
Agnietenstraat (Gouda)
Agnietenstraat (Utrecht), straat in het Museumkwartier in Utrecht
Agnietenstraat (Zaltbommel)